Il doppio del Queensland Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Conchita Martínez e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Laura Golarsa e Natalija Medvedjeva hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Jenny Byrne e Rachel McQuillan.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Ann Grossman /  Julie Richardson (secondo turno)
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (secondo turno)
 Lindsay Davenport /  Andrea Strnadová (secondo turno)
 Laura Golarsa /  Natalija Medvedjeva (campionesse)

 Karin Kschwendt /  Florencia Labat (secondo turno) 
 Silvia Farina /  Linda Ferrando (primo turno) 
 Jo-Anne Faull /  Robin White (primo turno) 
 Rika Hiraki /  Mercedes Paz (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queensland Open 1994